Kentish ist der Name folgender Personen:

 Oliver Kentish (* 1954), Cellist, Lehrer und Komponist

Siehe auch:
 Kentish Municipality, lokales Verwaltungsgebiet  (LGA) im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Bahnhof Kentish Town, Bahnhof  im Stadtbezirk London Borough of Camden
 South Kentish Town (London Underground)
 Ananda Kentish Coomaraswamy
 Seeschlacht bei Kentish Knock (Kentish Knock: eine Untiefe in der Nordsee), Seeschlacht 1652 im Ersten Englisch-Niederländischen Krieg